Název Benkov má více sídel:
 Benkov (Uničov), část města Uničov v okrese Olomouc
 Benkov (Dlouhomilov), část obce Dlouhomilov v okrese Šumperk